Кључаровци може бити:

 Кључаровци при Љутомеру, насељено мјесто у општини Крижевци, Република Словенија
 Горњи Кључаровци, насељено мјесто у општини Свети Томаж, Република Словенија
 Сподњи Кључаровци, насељено мјесто у општини Ормож, Република Словенија